У́лица Ле́рмонтова — одна из главных улиц Симферополя. Начинается от проспекта Победы и заканчивается на пересечение улиц Куйбышева, Садовой и Троллейбусной, где расположена транспортная развязка (Кольцо).

История 
Улица Лермонтова основана в середине 1970-х годов, но история её появления ведётся ещё с 1935 года, когда прокладывался трамвайный маршрут № 2. Долгое время улица не носила названия и не имела асфальтового покрытия. Вдоль трамвайной линии расположился частный сектор.

В начале 1960-х годов было принято решение о строительстве вдоль улицы нового района с многоэтажной застройкой. В 1961 началось асфальтирование улицы, а в 1968 году было принято решение убрать трамвай. Спустя несколько месяцев по улице Лермонтова открыли троллейбусное движение.

Активное развитие улицы началось в 1975 году, когда началось строительство крупного микрорайона в квартале улиц Куйбышева, Лермонтова, проспекта Победы, вплоть до Малого Салгира.

Инфраструктура 
На улице Лермонтова расположены: 2-я городская поликлиника, 3-я и 25-я школы, ЖЭУ 1 и 7, Торговый центр, 2 минигостиницы, автостоянка и множество магазинов и аптек.

Транспорт 
По улице Лермонтова ходят троллейбус № 10 и автобусы № 70 и 81.

До 1969 года ходил трамвай № 2.

Примечания

Ссылки 
 Широков Олег. Симферополь: самая большая «перестройка». 12.05.2012. 

Лермонтова
Симферополь
Улицы Симферополя, названные в честь людей
Киевский район (Симферополь)